

Cinema 
 The Nightingale – film del 1914 diretto da Augustus Thomas
 The Nightingale – film del 1931 diretto da Arthur Hurley
 The Nightingale – film del 2018 diretto da Jennifer Kent

Geografia 
 Isole Nightingale – arcipelago dell'Oceano Atlantico
 Isola Nightingale – una delle Isole Nightingale

Musica 
 Nightingale – gruppo musicale svedese
 Nightingale – album di Gilberto Gil del 1979
 Nightingale – singolo degli Haken del 2022

Persone 
 Florence Nightingale – infermiera britannica
 Danny Nightingale – pentatleta britannico

Televisione 
 La Nightingale (Nightingale) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager
 Nightingale – film TV del 2014 diretto da Elliott Lester